Władysław Głowacki (1863–1925) – zecer, działacz rewolucyjny
 Władysław Głowacki (1902–?) – duchowny rzymskokatolicki, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata